Andriej Michajłowicz Mozalow, ros. Андрей Михайлович Мозалёв (ur. 24 marca 2003 w Petersburgu) – rosyjski łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), mistrz świata juniorów (2020), srebrny medalista zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020), zwycięzca zawodów z cyklu Challenger Series i Junior Grand Prix, brązowy medalistka mistrzostw Rosji (2022).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 2003